Yui Kamiji era la detentrice del titolo ma è stato sconfitta in finale da Diede de Groot con il punteggio di 7–66, 6–4.

Teste di serie 

  Yui Kamiji (finale)

 Diede de Groot (campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018